«Ла-Фама» (Sport Vereniging La Fama) — футбольный клуб из Саванеты, в настоящее время играющий в первом дивизионе чемпионата Арубы по футболу.

История 
Клуб основан 14 августа 1927 года в городе Саванета и является единственным клубом из Саванеты, выигравшим титул Чемпионат Арубы по футболу в 2013 году.

Клуб также был серебреным призёром турнира Бетико Круз, где он в финале проиграл SV Britannia в 2010 году.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Достижения 
 «Чемпионат Арубы»
 Обладатель Титула: 2013 (1):

 «Кубок Бетико Крус»
 2010 ()

Примечания 

Футбольные клубы Арубы